

Нова Махала () — село в Пазарджицькій області. Входить до складу общини Батак.
 Нова Махала () — село в Старозагорській області. Входить до складу общини Николаєво.